Biografies:
 Hermann Minkowski, cèlebre matemàtic i físic rus.
 Marc Minkowski, director d'orquestra francès.
 Matemàtiques: Espai de Minkowski, un objecte matemàtic utilitzat en l'estudi de la teoria de la relativitat